Alliata ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Alliata (* 1999), Schweizer Unihockeyspieler
 Francesco Alliata (1919–2015), italienischer Produzent und Kurzfilmregisseur
 Giovanni Alliata († 1816), italienischer Priester
 Raniero Alliata di Pietratagliata (1886–1979), italienischer Entomologe
 Topazia Alliata (* 1913), italienische Malerin und Schriftstellerin
 Vittoria Alliata di Villafranca (* 1950), italienische Schriftstellerin

sowie des sizilianischen Adelsgeschlechts
 Alliata (Adelsgeschlecht)